Le tramway de Voljski est le réseau de tramways de la ville de Voljski, en Russie. Le réseau est composé de neuf lignes. Il a été officiellement mis en service le .

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte actuellement 9 lignes :
 1: ул. Логинова — Химволокно
 2: п. Рабочий — Оргсинтез
 2а: п. Рабочий — Химволокно
 3: ул. Логинова — п. Рабочий
 4: ул. Логинова — ул. Карбышева
 4а: ул. Логинова — ул. Оломоуцкая
 5: ул. Карбышева — ТЭЦ-1
 6: ул. Оломоуцкая — Оргсинтез (спецрейс, как постоянный маршрут отменён с 01.03.2007, в данный момент совершает заказные рейсы 2 раза в день, останавливается только в черте жилой зоны города, промышленную зону проезжает экспрессом)
 7: ул. Оломоуцкая — ТЭЦ-1

Voir aussi

Liens internes 
 Voljski
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 
 UrbanRail.Net – Volzhskiy

Voljski
Oblast de Volgograd